Сан-Рафаэль () — кантон в провинции Эредия Коста-Рики.

География 
Находится в южной части провинции. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 5 округов:

 Сан-Рафаэль
 Сан-Хосесито
 Сантьяго
 Лос-Анхелес
 Консепсьон

Примечания 

Кантоны провинции Эредия